Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2014 (Кубок России по кёрлингу в дисциплине дабл-микст 2014) проводился с 1 по 5 сентября 2014 года в городе Сочи на арене «Ледяной куб». Турнир проводился в 7-й раз.

В турнире приняло участие 20 команд: 19 сборных команд из Москвы (5 команд), Санкт-Петербурга (7 команд), Московской области (5 команд), Красноярска и клубная команда «Юность — МЕТАР» (Челябинск).

Обладателями Кубка стала команда «Санкт-Петербург 1», победившая в финале команду «Санкт-Петербург 7» со счётом ??:??. Третье место заняла команда «Санкт-Петербург 6», победившая в матче за бронзу команду «Москва 1» со счётом ??:??.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 4 группы (A, B, C, D) по 5 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Затем 8 команд, занявшие в группах 1 и 2 места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе. Сначала команды встречаются в четвертьфиналах; затем победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах; победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Команды

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по московскому времени (UTC+3).

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф.

Группа B 

  Проходят в плей-офф.

Группа C 

  Проходят в плей-офф.

Группа D 

  Проходят в плей-офф.

(нужна подробная информация по отдельным матчам — в том числе у кого был хаммер в 1-м энде)

Сессия 1. 2 сентября, 10:00

Сессия 2. 2 сентября, 13:00

Сессия 3. 2 сентября, 16:00

Сессия 4. 2 сентября, 19:00

Сессия 5. 3 сентября, 10:00

Сессия 6. 3 сентября, 13:00

После победы над командой Санкт-Петербурга-2, команда Санкт-Петербург-6 (Алексей Целоусов, Алина Ковалёва) досрочно отобралась в четвертьфинал соревнований.

Сессия 7. 3 сентября, 16:00

По итогам этой сессии получилось так, что команды из Санкт-Петербурга разыграли между собой 1-е и 2-е места в этой подгруппе. В итоге из группы А в четвертьфинал соревнований вышли команды Санкт-Петербург-7 (Алексей Тимофеев, Елена Ефимова) и Санкт-Петербург-1 (Виктория Моисеева, Александр Крушельницкий).

Сессия 8. 3 сентября, 19:00

Сессия 9. 4 сентября, 10:00

Сессия 10. 4 сентября, 13:00

Плей-офф 
{{Турнир8-С третьим местом
| RD1= Четвертьфинал
| RD2= Полуфинал
| RD3= Финал
| 3rd= Матч за третье место

| score-width= 
| team-width= 135px 

| RD1-seed1=
| RD1-team1=Санкт-Петербург-7
| RD1-score1=11
| RD1-seed2=
| RD1-team2=Москва-5
| RD1-score2=4

| RD1-seed3=
| RD1-team3=Москва-2
| RD1-score3=5
| RD1-seed4=
| RD1-team4=Москва-1
| RD1-score4=6

| RD1-seed5=
| RD1-team5=Санкт-Петербург-6
| RD1-score5=6
| RD1-seed6=
| RD1-team6=Санкт-Петербург-5
| RD1-score6=4

| RD1-seed7=
| RD1-team7=Санкт-Петербург-4
| RD1-score7=2
| RD1-seed8=
| RD1-team8=Санкт-Петербург-1
| RD1-score8=8

| RD2-seed1=
| RD2-team1=Санкт-Петербург-7
| RD2-score1=7
| RD2-seed2=
| RD2-team2=Москва-1
| RD2-score2=4

| RD2-seed3=
| RD2-team3=Санкт-Петербург-6
| RD2-score3=5
| RD2-seed4=
| RD2-team4=Санкт-Петербург-1
| RD2-score4=7

| RD3-seed1=
| RD3-team1=Санкт-Петербург-7
| RD3-score1=0 (?)
| RD3-seed2=
| RD3-team2=Санкт-Петербург-1
| RD3-score2=123 (?)

| 3rd-seed1=
| 3rd-team1=Москва-1
| 3rd-score1=0 (?)
| 3rd-seed2=
| 3rd-team2=Санкт-Петербург-6
| 3rd-score2='123 (?)
}}

 Четвертьфиналы 4 сентября, 17:00 Полуфиналы 5 сентября, 9:00 Матч за 3-е место 5 сентября, 12:00 Финал 5 сентября, 12:00''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2014
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2014
 Кубок России по кёрлингу среди женщин 2014
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2014

2014
2014 год в кёрлинге
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Спорт в России в 2014 году
Сентябрь 2014 года
2014 год в Краснодарском крае